Обервис — многозначный термин:

Топоним 
 Обервис () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Обервис () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель, кантон Буле-Мозель.

Примечания